

Ciências da Terra
Ciclone  —  ou depressão; zona da atmosfera onde a pressão atmosférica é mais baixa que à sua volta
Depressão (geografia) — região da superfície da Terra cuja altitude é mais baixa que a região à sua volta

Psicologia e medicina
Depressão (humor) — estado de humor depressivo e aversão a atividades
Transtorno depressivo maior— distúrbio mental caracterizado por pelo menos duas semanas de humor depressivo
Transtorno bipolar — perturbação mental caracterizada pela alternância entre períodos de depressão e períodos de ânimo intenso

Economia
Depressão (economia) — longo período de estagnação econômica, mais prolongado e severo do que uma recessão
Grande Depressão — período de depressão econômica mundial iniciado em 1929 e que se prolongou pela década de 1930